La Pécheresse, tableau de Henryk Siemiradzki (1873) ;
 La Pécheresse, film muet français (1911) ;
 La Pécheresse, film américain de Harry Beaumont (1931) ;
 La Pécheresse, film chinois de Tien Shen (1959) ;
 La Pécheresse, film italien de Pier Ludovico Pavoni (1975) ;
 Le Christ et la Pécheresse, peinture de Vassili Polenov (1888).